Alagoinhense – abitanti di Alagoinha (Paraíba)
Alagoinhense – abitanti di Alagoinha (Pernambuco)
Alagoinhense – abitanti di Alagoinhas